Торстен Хоргмо (норв. Torstein Horgmo; 18 февраля 1987 года, Тронхейм, Норвегия) — норвежский сноубордист, выступающий в дисциплинах биг-эйр,слоупстайл и хафпайп. Трёхкратный чемпион X-Games (биг-эйр (2013,2011,2008)). Победитель этапа Кубка мира в слоупстайле. 5 января 2010 года занимал 3 место в рейтинге TTR.

TTR World Tour 
Высшая позиция в рейтинге TTR — 3 место (69 очков), 5 января 2010 года.

Swatch TTR World Tour. Сезон 2007—2008

История соревнований 
Хоргмо выиграл золотую медаль по сноубордингу в категории биг-эйр в Аспене, Колорадо 2008 год, после того, как он в первый раз победил Трэвиса Райса в финале, и Кевина Пирса в полу-финалах. Он также выиграл золотую медаль в категории слоуп стайл в 2009 Winter Dew Tour, победив Шона Уайта, который выиграл категорию слоуп стайл в Breckenridge, Colorado. В 2009 на Winter X Games XIII Торстен проиграл своему товарищу по команде Тревису Райсу. Это соревнование было основано на смс-голосовании, как единственной системе судейства. Сноубордисты и сам Трэвис говорили о том, что эта система не объективна и зависит от: национальности, популярности и от того, что голосующие не всегда могут правильно оценить сложность техники трюка. Хоргмо исполнил свитч бэксайд на 1260 градусов, но был побежден Трэвисом Райсом, который исполнил двойное родео 1080.

На соревновании Dew Tour winter 2009/10 он взял две золотые медали, победив Шона Уайта в слоупстайле.

Летом 2010 он впервые приземлил triple cork (Три полных вращения перед тем, как приземлиться) в Фолгефонне, Норвегия. На Winter X Games XV Торстен успешно исполнил triple cork (на второй попытке) в финале в дисциплине Биг-Эйр 28 января 2011, тем самым завоевав медаль и победив Себастьяна Таутанта.

На следующих зимних X-Games в январе 2012 он исполнил triple cork 1440 в финале дисциплины биг-эйр, получив высочайшую оценку 50/50. Но его опередил по очкам Марк МакМоррис и он получил второе место.

В следующем году на X Games Aspen в январе 2013 он так же получает высшую оценку судей 50/50, будучи первым человеком, который приземлил triple cork 1440 на этом соревновании. Тем самым завоевав золотую медаль в дисциплине биг-эйр. Также он выиграл золотую и серебряную медали на Burton European и US Opens соответственно. На Burton US Open он был единственным райдером, который приземлил triple cork в слоупстайле, но проиграл своему товарищу по команде Shred Bots Марку МакМоррису, которому победа далась с трудом.

Торстен Хоргмо прошёл квалификацию на олимпиаду в Сочи 2014 ,но во время тренировки упал с фигуры и сломал ключицу, поэтому снялся с соревнований.

Результаты выступлений в Кубке мира

Места на подиуме на этапах Кубка Мира 
 Первое место: Слоупстайл (16 марта 2013 года, Шпиндлерув-Млин, Чехия)

Ссылки 
 Официальный сайт Торстена Хоргмо 
 Профиль на сайте FIS

Сноубордисты Норвегии